Аски́з — топоним в России.

 Аскиз — село, административный центр Аскизского района Республики Хакасия.
 Аскиз — посёлок городского типа в Аскизском районе Республики Хакасия.
 Аскиз — станция Красноярской железной дороги в Аскизском районе Республики Хакасия.
 Аскиз — река в Хакасии, левый приток Абакана.